Агаев, Фаиг:
 Агаев, Фаиг Али оглы (род. 1964) — советский самбист.
 Агаев, Фаиг Алыш оглы (1969—1991) — офицер полиции, Национальный герой Азербайджана.
 Агаев, Фаик Балага оглы (род. 1971) — азербайджанский эстрадный певец, Народный артист Азербайджана.